Uda (stad), een stad in de Japanse prefectuur Nara
Uda (district), een district in de Japanse prefectuur Nara
Uda (keizer), een Japanse keizer die regeerde van 887 tot 897